Les Tapejaridae, tapéjaridés en français, forment une famille éteinte de ptérosaures ayant vécu au cours du Crétacé, principalement au Crétacé inférieur. Ils ont d'abord été découverts principalement  au Brésil et en Chine. Ensuite, ils ont été retrouvés en Europe, en Hongrie et en Espagne.

Étymologie 
Le genre Tapejara qui a donné son nom à la famille des Tapejaridae signifie  « vieil être » en langue tupi, auquel est ajouté le suffixe -dae qui indique un nom de famille en classification scientifique des espèces.

Description 

Les tapéjaridés sont des ptérosaures de taille petite à moyenne, caractérisés principalement par la présence d'une crête osseuse sur le haut du crâne qui débute au-dessus de leur bec. Cette crête osseuse est parfois agrandie de tissus mous qui étendent la crête de l'animal jusque loin derrière leur crâne. Les tapéjaridés sont aussi caractérisés par leur grande fenêtre antéorbitaire qui occupe plus de la moitié de la surface du crâne.

Paléobiologie 
L'étude de leurs boîtes crâniennes indique qu'ils possédaient une excellente vision, plus développée que celle des autres ptérosaures. Leur recherche de nourriture ou la reconnaissance de leurs congénères devaient ainsi être essentiellement visuelle.

La présence de griffes plus incurvées que chez d'autres ptérosaures, pourrait indiquer une vie  à composante arboricole. Leurs becs édentés font penser qu'ils étaient frugivores et granivores à la manière des perroquets. La présence de graines au niveau de l'abdomen d'un spécimen de Sinopterus a confirmé ce type de régime alimentaire.

Classification 
Lors de son érection en 1989 par Alexander Kellner, la famille des Tapejaridae était définie comme le clade contenant à la fois les genres  Tapejara et Tupuxuara, ainsi que tous les descendants de leur dernier ancêtre commun.

Depuis, les limites de ce groupe ont beaucoup variées. En 2014, Andres, Clark et Xu conduisent une analyse phylogénétique complète des ptérosaures qui aboutit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Tapejaromorpha
 Tapejara
 Europejara

Ptérosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1989